

Início 

Simon Silveira é um radialista brasileiro, nascido em Tubarão, Santa Catarina.

Histórico 
Simon Silveira começou no rádio atuando na Rádio Tabajara FM 98,9 em Outubro de 1989, onde permaneceu até junho de 1992.

Radialistas de Santa Catarina